

Media franchise 
 Ultra – longeva saga di fantascienza composta da film, serie televisive e videogiochi che vede Ultraman tra i protagonisti.

Cinema 
Ultrà – film di Ricky Tognazzi del 1990

Editoria 
Ultra – casa editrice del gruppo Lit

Letteratura 
Ultra – rivista letteraria

Musica 
Ultra – gruppo musicale britannico
Ultra – album dei Depeche Mode del 1997
Ultra – album degli Ultra del 1999
Ultra Music Festival – festival di musica elettronica che si tiene annualmente a Miami
Ultra Records – casa discografica

Sport 
Ultras o Ultrà – tifosi organizzati di una determinata società sportiva

Storia 
Ultra – abbreviazione di Ultrarealista, monarchico conservatore sostenitore della monarchia assoluta nel periodo della Restaurazione
Ultra – insieme dei sistemi britannici di decodifica nella seconda guerra mondiale

Tecnologia 
ULTra (Urban Light Transport) – sistema di trasporto rapido